Projects in the Jungle (на български език – Проекти в джунглата) е втори студиен музикален албум на метъл групата Pantera, който е издаден на 27 юли 1984 г. от Metal Magic Records.

Състав 
 Тери Глейз – вокали
 Вини Пол – барабани
 Даймбег Даръл – китара
 Рекс Браун – бас

Песни

Външни препратки 
 Официална страница

Музикални албуми от 1984 година
Албуми на Пантера